Боз () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-де-Во. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01057.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 340 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км севернее Лиона, в 34 км к северо-западу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Сона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Первое упоминание о деревне относится к XI веку.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 496 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 304 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 240 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 74,1 %). Из 240 активных жителей работали 219 человек (115 мужчин и 104 женщины), безработных было 21 (14 мужчин и 7 женщин). Среди 64 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн